Группа Янко в теории групп — одна из четырёх спорадических простых групп, названых в честь Звонимира Янко.

Янко нашёл первую группу  в 1965 году, до этого момента были известны только 5 спорадических конечных групп — группы Матьё, в связи с этими построениями алгебраистами начато систематическое исследование спорадических групп. В конце 1960-х — 1970-х годах Янко высказал гипотезы о существовании ,  и , позднее все они были построены. 

Группа , построенная самим Янко, может быть описана как единственная простая группа, обладающая 2-силовской абелевой подгруппой с инволюцией, чей централизатор изоморфен прямому произведению группы порядка 2 и знакопеременной группы подстановок степени 2 (); порядок группы  равен .

Группа , известная также как группа Холла — Янко  или группа Холла — Янко — Уэллса, построена Холлом и Уэйлсом в 1968 году, её порядок равен .

Группа  порядка  построена в 1969 году  и .

Группа , обладающая порядком , предсказанная Янко в 1976 году, была построена с использованием компьютерной алгебры  и его коллегами, независимое от вычислительной техники доказательство единственности найдено в 1990-е годы.

Спорадические группы